Инициатива може да се отнася за:

 инициатива;
 законодателна инициатива;
 политическа инициатива;
 стопанска инициатива или още бизнес инициатива;
 стратегическа инициатива;
 шахматна инициатива.